Absolute Beginners steht für:
 Absolute Beginners, eine Selbstbezeichnung für Erwachsene ohne Beziehungserfahrung
 Absolute Beginners – Junge Helden, britischer Musikfilm (1986)

Siehe auch:
 Beginner, bis 2003 Absolute Beginner, deutsche Hip-Hop-Band